Die Denkmaschine ist 
 eine Kurzgeschichtenreihe des Schriftstellers Jacques Futrelle, siehe Die Denkmaschine (Erzählungen)
 eine auf diesen Kurzgeschichten basierende Kriminalhörspielserie, siehe Professor van Dusen
 deutscher Alternativtitel des Romans The Mind Cage von Alfred Elton van Vogt, siehe Das andere Gesicht